Прейер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Прейер, Густав (1801—1839) — немецкий живописец.
 Прейер, Иоанн-Вильгельм (1803—1889) — немецкий живописец.
 Прейер, Луиза (1805—1834) — немецкая художница.
 Прейер, Эмили (1849—1930) — немецкая художница.
 Прейер, Тьерри Вильям (1841—1897) — английский физиолог.

Топонимы 
 Виллер-ан-Прейер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.